Аза́рово () — назва низки населених пунктів у Росії

Населені пункти 

Брянська область
 Азарово (Азарова) — село в Карачевському районі.
 Азарово — село в Почепському районі.

Калузька область
 Азарово — село в Жуковському районі.
 Азарово — село в Малоярославецькому районі.
 Азарово — село в Мосальському районі.

Курська область
 Азарово — село в Касторенському районі.

Орловська область
 Азарово — село в Мценському районі.

Смоленська область
 Азарово — село в Кардимовському районі.
 Азарово — село в Новодугінському районі.
 Азарово — село в Сичовському районі.

Тверська область
 Азарово — село в Більскому районі.
 Азарово — село в Приволзькому сільському поселенні Кімрського району.
 Азарово — село в Центральному сільському поселенні Кімрського району.

Інше 
 Азарово — місце в Ізносковському районі Калузької області, до 1942 року там розташовувалося село, під час війни знищене німецькими військами
 Азарово — район міста Калуги
 Азарово — залізнична станція в м. Калуга, в однойменному районі
 Рубльовські маєтки «Аза́рово» — елітне селище в Одинцовському районі Московської області

Див. також 
 Старе Азарово
 Нове Азарово